Thyropoeus är ett släkte av spindlar. Thyropoeus ingår i familjen Migidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Thyropoeus